

Geografia 
 Formiga – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone 
 Formiga – soprannome della calciatrice brasiliana Miraildes Maciel Mota
 Luigi Formiga – patriota italiano
 Jussier Formiga – lottatore di arti marziali miste brasiliano